Costești se poate referi la:

 Localități din România:
 Orașul Costești, jud. Argeș
 Costești, localitatea de reședință a comunei cu același nume, jud. Buzău
 Costești, localitate de reședință a comunei cu același nume, jud. Iași
 Costești, localitate de reședință a comunei cu același nume, jud. Vaslui
 Costești, localitate de reședință a comunei cu același nume, jud. Vâlcea
 Satul Costești din comuna Albac, jud. Alba
 Satul Costești din comuna Poiana Vadului, jud. Alba
 Satul Costești din comuna Cotmeana, jud. Argeș
 Satul Costești-Vâlsan din comuna Mușătești, jud. Argeș
 Satul Costești din comuna Răchiți, jud. Botoșani
 Satul Costești aparținând de orașul Fieni, jud. Dâmbovița
 Satul Costești din comuna Aninoasa, jud. Gorj
 Satul Costești din comuna Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara
 Satul Costești-Deal din comuna Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara
 Satul Costești din comuna Balta, jud. Mehedinți

 Localități din Republica Moldova:
 Costești, oraș din raionul Rîșcani
 Costești, localitate centru de comună din raionul Ialoveni
 Costești, sat din cadrul comunei Ivanovca din raionul Hîncești

 Alte semnificații:
 Cetatea dacică Costești - Cetățuie din satul Costești, jud. Hunedoara
 Cetatea dacică Costești - Blidaru din satul Costești, jud. Hunedoara

Altele 
 Râul Costești (dezambiguizare)

Vezi și 
 Coasta (dezambiguizare)
 Costișa (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova